Body (kleding), een kledingstuk dat het bovenlijf en de schaamstreek bedekt
 Body (Loud Luxury), een muzieknummer uit 2018
 een term om de smaak van wijn te omschrijven; zie Lijst van vaktermen in de oenologie
 <body> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 Ciało, een Poolse dramafilm uit 2015 met Body als internationale titel